3D kan syfta på:

 3D (musikalbum av TLC) – R&B-gruppen TLC:s fjärde och sista studioalbum från 2002

Inom begreppet tredimensionell 
 3D – en förkortning för tredimensionell
 3D-film –  film som genom någon teknik försöker ge betraktaren ett intryck av djup i en egentligen tvådimensionell film
 3D-bilder – bilder baserade på stereofotografi
 3D-grafik – vanligen bilder som representerar tredimensionella objekt som skapats i en dator
 3D-skrivare – för utskrifter av tredimensionella föremål: se friformsframställning
 3DTV – en typ av teknik för television som även kan överföra tredimensionell rörlig bild
 3D-tryck – en eller två av flera bilder som finns på baksidan av ett plastskikt med små längsgående linser, se Lentikulärt tryck
 Inom fysik, en storhet som representeras av en vektor bestående av minst tre element och med tre frihetsgrader, exempelvis en position i rummet beskriven med tre koordinater x, y, och z, eller en krafts storlek, riktning i horisontella planet och riktning i vertikala planet
 3D – inom linjär algebra, en vektor i ett vektorrum vars bas består av tre oberoende vektorer.